Schultz:
 Carl Friedrich Schultz
 Friedrich Wilhelm Schultz
 Dwight Schultz
 Theodore Schultz
 Mark Schultz
 NRP Schultz Xavier
 Mark Schultz (ilustrador)
 Harald Schultz
 Yvonne Schultz
 Ernest Schultz
 André Schultz
 Peter C. Schultz
 NRP Almirante Schultz
 Júlio Zeferino Schultz Xavier
 Carl Heinrich Schultz Bipontinus
 Walter Schültz Portoalegre
 Guilherme Schultz Filho

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões